{{Onomàstica|Quint Hortensi (Quintus Hortensius)}}
 Quint Hortensi (tribú), tribú de la plebs el 419 aC.
 Quint Hortensi (dictador), magistrat romà, dictador el 286 aC.
 Quint Hortensi (cònsol), cònsol el 108 aC.
 Quint Hortensi Hòrtal, diversos personatges.
 Quint Hortensi Corbió'''.